Landrú puede referirse a:

Henrí Desiré Landrú (1869-1922), asesino serial francés.
Landru (película), película francesa de 1963. 
Landrú (dibujante) (Juan Carlos Colombres, 1923-2017), humorista argentino.